Huyghe steht für:

 Huyghe (Brauerei), belgische Privatbrauerei

Huyghe ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Huyghe (* 1962), französischer Künstler
 René Huyghe (1906–1997), französischer Kunsthistoriker
 Sébastien Huyghe (* 1969), französischer Politiker

Siehe auch:
 Huyke